Слова-паразиты может означать:
 Слова-паразиты — дискурсивные слова.
 «Слова-паразиты» — мюзикл группы Дайте танк (!).